GLB1L2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 636 амінокислот, а молекулярна маса — 72 079.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки